Mulher-Maravilha, personagem da DC Comics

Cinema
 Wonder Woman (filme de 1974), telefilme com Cathy Lee Cosby
 Wonder Woman (filme de 2009), animação com a voz de Keri Russell no papel-título
 Mulher-Maravilha (filme), produção de 2017 com Gal Gadot e Chris Pyne
 Wonder Woman 1984, produção de 2020 com Gal Gadot e Chris Pyne

Televisão
 Wonder Woman (telessérie de 1975), com Lynda Carter
 Wonder Woman (telessérie de 2011), com Adrianne Palicki

Outros usos
 Wonder Woman (trilha sonora), do filme de 2017